Wiszący rower – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Jerzy Wróblewski. Pierwszą część przygód przedstawionych w tym zeszycie zawiera poprzedni komiks z tej serii zatytułowany Wieloryb z peryskopem. Dalszy ciąg tej historii zawiera zeszyt zatytułowany Tajemniczy nurek.

Fabuła komiksu 

Marek i Zbyszek przebywają na obozie harcerskim w miejscowości Polanka na Mazurach. Podczas porannego apelu wszyscy harcerze dowiadują się, iż to oni dwaj uratowali dwóch tonących chłopców na jeziorze i zostaną za to uhonorowani specjalnymi medalami. Podczas zabawy w podchody chłopcy zauważają rower wiszący wysoko na brzozie, postanawiają tu wrócić i zbadać sprawę. Po zakończeniu podchodów dwaj harcerze udają się na ryby nad jezioro. Podczas obserwacji zauważają tajemniczego człowieka wychodzącego z jeziora, podążają za nim i ten doprowadza ich do brzozy gdzie wisiał rower. Chłopcom wszystko to wydaje się bardzo dziwne i postanawiają powiadomić o tych zdarzeniach drużynowego i kapitana Żbika.

Dodatki 

 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę uhonorowano członków ochotniczej straży pożarnej, którzy gasili pożar zakładów zbożowo-młynarskich w Nysie 24 marca 1972 roku.
 Na ostatniej stronie umieszczono artykuł kronika MO rok 1945

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1973 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 1978 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  III 2018 - "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, J. Wróblewski : Wiszący rower. Warszawa: Sport i Turystyka, 1973.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego